Muerte hace referencia a varios artículos:

Concepto
 Muerte o extinción de la vida;
 Muerte (personificación);

Personajes de ficción
 Muerte (The Sandman), de la serie The Sandman;
 Muerte (Marvel Comics), de Marvel Comics;
 Doctor Doom o Doctor Muerte, de Marvel Comics;
 Muerte, alias de Gambito, de Marvel Comics;

Música
 Muerte (álbum de Canserbero) (2012)

Páginas de desambiguación
 Al filo de la muerte
 Ángel de la muerte
 Buena muerte
 Doctor Muerte
 El beso de la muerte
 La Muerte
 Muerte digna
 Muerte súbita